Hidrocarbur aromàtic policíclic
 Hipertensió arterial pulmonar
 Hap o Apis (mitologia), déu solar, de la fertilitat, i funerari de la mitologia egípcia